Сергей Колесник:
 Колесник, Сергей Александрович (род. 1979) — украинский футболист и тренер.
 Колесник, Сергей Витальевич (род. 1965) — украинский политик; народный депутат Украины.